Cladospongia peut faire référence à :
 Cladospongia Rigby , 2008, un genre éteint d'éponges préhistoriques de la famille éteinte des Preperonidellidae comprenant une espèce, Cladospongia alaskensis ;
 Cladospongia Iyengar & Ramanathan, 1940, un genre de choanoflagellés de la famille des Codonosigidae comprenant une espèce, Cladospongia elegans .